Bursuceni ist der Name von Orten

 in Rumänien:
 Bursuceni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 in der Republik Moldau:
 Bursuceni (Sîngerei), Dorf im Rajon Sîngerei